„Riezwyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Riezwyj” – niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku i I wojny światowej (ex-„Woron”), w latach 1918–1922 w służbie fińskiej jako S4
 „Riezwyj” – niszczyciel proj. 7 z II wojny światowej
 „Riezwyj” – fregata rakietowa proj. 1135M z okresu zimnej wojny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów